Kentron peut référer à :
 Kentron, le district central d'Erevan, en Arménie
 Denel Aerospace Systems, société aérospatiale sud-africaine, nommée Kentron jusqu'en 2004